Demokratische Bauernpartei Deutschlands, een voormalige Oost-Duitse politieke partij
 DNA-bindingsdomein, een term uit de moleculaire biologie en bio-informatica